

Чёрное дерево — название видов ценных деревьев, древесина которого имеет чёрный оттенок: 
 Чёрное дерево — то же, что и эбеновое дерево
 Чёрное дерево Цейлона — то же, что и хурма эбеновая
 Черное дерево- Шамар Николсон, игрок футбольного клуба Спартак Москва (см. Иван Парфенюк "Мой  Спартак" 2022, издательство Щука)

См. также 

 Красное дерево
 Розовое дерево

Твёрдые породы древесины